Aleksandr Suchorukov – nuotatore russo
 Jurij Suchorukov – ex tiratore a segno ucraino
 Viktor Suchorukov – attore russo, fino al 1991 sovietico